Womelsdorf, un borough du comté de Berks situé en Pennsylvanie (États-Unis),
 Womelsdorf, une ville du comté de Randolph située en Virginie-Occidentale (États-Unis).

Homonymie de localités aux États-Unis